Финале УЕФА Лиге шампиона 2015. је било 60. финале по редоследу, а 23. финале од када је такмичење реформатирано. Одржано је 6. јуна 2015. на Олимпијском стадиону у Берлину између Јувентуса и Барселоне. Ово је након Финала 2010. била прилика за обе екипе да освоје триплу круну, након што су освојили домаће првенство и куп.

Иван Ракитић је постигао једини гол у првом полувремену за Барселону у 4. минуту меча. Након 10 минута у другом полувремену Алваро Мората изједначује резултат. У 68. минуту Луис Суарез постиже гол који Барселону доводи у вођство од 2:1, да би коначних 3:1 поставио Нејмар. Ово је за Барселону био пети трофеј у такмичењу, и друга трипла круна, након оне у финалу 2009., а Јувентусу је ово био шести пораз у Европским финалима, чиме је поставио нови рекорд, док је претходних 5 био изједначем са Бајерном из Минхена и Бенфиком.

Детаљи са утакмице

Референце

Напомене

Спољашње везе 

Финала УЕФА Лиге шампиона